Lŭki kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Lki, kommun, Plovdiv, 
 Lki, ort, Plovdiv, Obsjtina Lki, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar